Городское поселение Ревда — муниципальное образование в составе Ловозерского района Мурманской области, Россия.

Административный центр и единственный населённый пункт — посёлок городского типа Ревда.

География 
На западе городское поселение граничит с городскими округами город Оленегорск и город Кировск, на востоке — с сельским поселением Ловозеро.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 53,6 % мужчин и 46,4 % женщин

Состав 
В состав поселения входит 1 населённый пункт.

Ранее на территории городского поселения существовали населённые пункты Ильма, посёлок Аллуайв, Уютный и Шомйок.

Примечания 

Городские поселения Мурманской области
Муниципальные образования Ловозерского района